Trhák může znamenat:

 trhák (zub) – zub uzpůsobený k trhání potravy (třenový zub nebo stolička), vyskytující se například u šelem
 šlágr – hudební hit
 blockbuster – filmový hit
 Trhák (film) – český filmový muzikál Zdeňka Podskalského z roku 1980
 Trhák pana Bowfingera – americká filnová komedie režiséra Franka Oze z roku 1999

 trhák (nářadí v dílně) - spisovný název je kloubové vratidlo. Jedná se o nářadí pro povolování velmi utažených šroubů. Používá se například v autodílně. Princip spočívá v dlouhé páce, která nám zajistí velkou sílu působící na šroub potřebnou pro jeho odtažení. Nespisovně se také nazývá prodloužené/pevné táhlo, monterajsna. U mladé generace se někdy vyskytuje název z anglického jazyka "breaker bar".